Ajenjo marino puede referirse a:
 el nombre común de la planta Artemisia caerulescens;
 el nombre común de la planta Artemisia cina.